A Associação Esportiva Presidência foi um clube de futebol brasileiro, sediado em Brasília, no Distrito Federal. Disputou o Campeonato Brasiliense de Futebol de 1962.

História
A Associação Esportiva Presidência foi fundada em 5 de junho de 1961, por parte de funcionários do Palácio da Alvorada, Residência oficial do Presidente do Brasil, fato que fez o clube receber a alcunha de Clube do Palácio.

Presidido inicialmente por Arnaldo Pedro do Nascimento, o Presidência disputou um campeonato de caráter amador em 1961, conhecido como Liga dos Clubes Independentes, encerrando na sétima posição dentre as nove equipes participantes. Tornou-se profissional em 1962, quando filiou-se à Federação Desportiva de Brasília (FDB), fazendo a sua estreia em 20 de maio de 1962, quando derrotou a equipe do Guará por 3x1 em um jogo amistoso que foi realizado no seu campo, o Estádio Israel Pinheiro.

Dez dias depois, o Presidência recebeu o direito de disputar o Torneio Antônio Carlos Barbosa, um torneio amistoso disputado por quatro equipes, incluindo o Alvorada, Guanabara e Cruzeiro do Sul, sendo que o campeão receberia direito de disputar o Campeonato Brasiliense de Futebol de 1962. Na primeira partida, nas semifinais, a Associação Esportiva Presidência superou o Guanabara por 3x1, assim recebeu o direito de disputar a decisão diante do Cruzeiro do Sul, vencendo por 2x1 e consagrando-se campeão do torneio.

Em junho, a equipe enfrentou o Alvorada pelo Torneio Início, onde foi superada pelo placar de 1x0. Em seguida, disputou um amistoso diante do Grêmio Brasiliense, na inauguração do estádio do Grêmio, sendo derrotado por 2x0. O goleiro do Presidência, Gonçalinho, foi convocado pela seleção estadual para representar o Distrito Federal nos quatro jogos do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 1962, no qual foi titular em todas as partidas disputadas.

Por fim, disputou o Campeonato Brasiliense de Futebol de 1962 na Zona Sul, no grupo que também participava os clubes Guará, Colombo, Grêmio Brasiliense e o Cruzeiro do Sul. Na primeira partida, foi derrotado pelo Colombo por 3x0, sofrendo novo revés diante do Guará, por 7x2 na sequência. Apesar de conseguir vitórias pelo placar de 1x0 diante do Cruzeiro e do Grêmio Brasiliense, isto não foi suficiente para uma boa classificação da equipe, que encerrou a competição em sétimo lugar. No entanto, no Campeonato de Aspirantes, terminou na segunda posição, ao ser derrotado na final pela Guanabara.

O clube decidiu não participar do Campeonato Brasiliense de Futebol de 1963, tendo sido desfiliada da Federação em 8 de novembro de 1963, junto com as equipes do Sobradinho, Brasil Central, Real e Barroso.

Títulos
Títulos
Taça Antônio Carlos Barbosa: 1962

Campanhas de destaque
Campeonato Brasiliense de Aspirantes de 1962: 2º lugar

Clubes de futebol extintos de Brasília
Clubes de futebol fundados em 1961
Clubes de futebol extintos em 1963